«Дорога на Рюбецаль» — советская военная кинодрама по одноимённому роману Ирины Гуро.

Сюжет 

Немецкий антифашист Макс в 1939 году эмигрировал в СССР. В годы Великой Отечественной войны он сражался в советском партизанском отряде и погиб, выполняя ответственное задание. Его соратница по партизанской борьбе Людмила через много лет смогла осуществить их общую мечту — подняться на вершину горы Рюбецаль.

В ролях 
 Любовь Румянцева — Людмила Чернова, «Черныш» (озвучивала Тамара Сёмина)
 Ауримас Бабкаускас — Николай Петров, Макс
 Алексей Эйбоженко — «Дед», командир партизанского отряда
 Валентин Смирнитский — Бельченко, «Бельчик» (озвучил Олег Даль)
 Елена Королёва — Жанна, связная-подпольщица
 Людмила Гурченко — Шура Соловьёва
 Ингрида Андриня — Анне-Мари
 Валентин Гафт — Апанасенко, Митя Мельников
 Любовь Соколова — Софья Михайловна, мать Жанны
 Наталия Четверикова — Манечка, юная партизанка
 Виктор Семёновский — Голубев

Озвучивание 
 Тамара Сёмина — Людмила Чернова, «Черныш»
 Игорь Ефимов — генерал Захар Иванович, начальник разведки
 Михаил Кононов — Петряев, «Петряй»
 Олег Даль — Бельченко, «Бельчик»
 Гелена Ивлиева — Дуся

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Иосиф Ольшанский и Нина Руднева (по одноимённому роману Ирины Гуро)
 Режиссёр-постановщик — Адольф Бергункер
 Главный оператор: Олег Куховаренко
 Художник: Виктор Волин
 Композитор — Владислав Кладницкий
 Текст песен — Виссарион Саянов

Ссылки 
 «Дорога на Рюбецаль» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Адольфа Бергункера
Экранизации романов СССР
Чёрно-белые фильмы СССР